Tunoqquttariaq bezeichnet:
 Tunoqquttariaq (Insel, Nuuk) (auch Timaaqquttariaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tunoqquttariaq (Insel, Sisimiut, nördlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tunoqquttariaq (Insel, Sisimiut, südlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland